Па́вел Ю́рьев:
 Юрьев, Павел (в монашестве Палладий; 1721—1789) — епископ Русской православной церкви, епископ Рязанский и Шацкий.
 Юрьев, Павел Николаевич — вице-адмирал русского императорского флота.